Die Open de Tenis Comunidad Valenciana 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 9. bis 15. April 2007 in Valencia stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplätzen ausgetragen. In derselben Woche wurde mit den US Men’s Clay Court Championships in Houston ein Turnier ausgetragen, das genau wie die Open de Tenis Comunidad Valenciana zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger des Turniers war Nicolás Almagro, der dieses Jahr als Setzlistendritter das Turnier begann. Als einziger Spieler gelang es Almagro seinen Titel zu verteidigen. Im Finale schlug er Potito Starace aus Italien in drei Sätzen. Es war sein zweiter Titel der Karriere.
Im Doppel gewann die tschechische Paarung David Škoch und Tomáš Zíb im Vorjahr, die nicht erneut zusammen am Turnier teilnahmen. Nur Škoch spielte erneut mit, aber schied mit seinem Partner in der ersten Runde aus. Neue Turniersieger wurden die an vier gesetzten Wesley Moodie aus Südafrika und sein Partner Todd Perry aus Australien, die damit ihren zweiten gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 391.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 416.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Valencia